Это список игр объявленных для игровой консоли Xbox One. На данный момент список включает 1129 игр.

Список игр

Эксклюзивность 
 Да = Игра только для данной платформы.
 Нет = Игра доступна и на других консолях данного поколения.
 Консоль = Игра доступна не только на данной платформе восьмого поколения, но также доступна для консолей других поколений или персональном компьютере.
 Временная = Эксклюзивность для данной платформы временная и в будущем игра появится на других платформах.

Примечания 

 
Xbox One